Kill Em With Kindness () — песня, записанная американской певицей Селеной Гомес для её второго сольного альбома Revival (2015).

Селена написала эту песню вместе с Антониной Армато, Тимом Джеймсом, Бенни Бланко (который также участвовал в написании её хита Same Old Love), Dave Audé. Спродюсировали сингл Rock Mafia, Бенни Бланко и R3drum. Ротация песни на радио началась 3 мая 2016 года (четвёртый сингл с альбома), а музыкальное видео было снято в конце апреля.

Видеоклип был выпущен 6 июня 2016 года на VEVO. Видео снято в чёрно-белых тонах и насыщено символизмом: розы — сексуальное насилие, пули — война, свеча — конец мира, а танцоры — художественное изображение. За неделю данный клип набрал 17 миллионов просмотров.

Гомес исполняла песню как часть сет-листа во время выступлений на новогоднем фестивале Jingle Ball Tour 2015. Трек был также представлен после объявления его синглом на We Day 7 апреля 2016 года.

Позиции в чартах

Недельные чарты

Итоговые годовые чарты

Сертификации

Примечания 

Песни Селены Гомес